Kutorejo kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Kutorejo (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur, lat -7,59, long 112,11), 
 Desa Kutorejo (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah), 
 Desa Kutorejo (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur, lat -7,58, long 111,88), 
 Kelurahan Kutorejo (administrativ by i Indonesien, lat -7,65, long 112,71), Jawa Timur, 
 Kecamatan Kutorejo, distrikt, Jawa Timur, 
 Desa Kutorejo (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur, lat -7,57, long 112,51), 
 Kelurahan Kutorejo (administrativ by i Indonesien, lat -6,90, long 112,06), Jawa Timur, 

Robotskapade Indonesienförgreningar